А́льфред Айзенба́йссер-Фера́ру (, ; 7 апреля 1908, Черновцы — 1 июля 1991, Берлин) — румынский футболист и фигурист, этнический немец.

Карьера футболиста

Клубная 
Начинал свою карьеру в команде «Ян» из Черновцов, в 1930 году присоединился к клубу из того же города «Драгош Водэ». Через два года в октябре месяце он перешёл в команду «Венус», дебютировав в матче против «Оради». Провёл 10 сезонов в клубе: в 1934, 1937 и 1939 годах становился чемпионом страны. В 1944 году завершил карьеру футболиста.

В сборной 
После выступлений в клубе его вызвали в сборную Румынии для подготовки к играм чемпионата мира 1930 года. Он выступил в двух матчах сборной против команд Перу и Уругвая.

Приступ пневмонии 
После чемпионата мира румынская команда возвращалась домой на корабле. Во время путешествия Айзенбайссер тяжело заболел после принятия холодной ванны. По прибытии корабля в Геную Айзенбайссер был срочно госпитализирован с диагнозом пневмонии. Члены румынской делегации, которые были на корабле, подумали, что Айзенбайссер умирает, и срочно вызвали священника для причастия и исповеди. Когда румынские футболисты вернулись домой, то представитель делегации объявил о смерти Альфреда (мать Альфреда даже начала готовиться к похоронам), однако вскоре сам Айзенбайссер вернулся домой и опроверг все слухи о своей смерти.

Карьера фигуриста 
Помимо футбола, Альфред занимался и фигурным катанием. Он выступил на чемпионате Европы 1934 года в паре с Ириной Тимциц, заняв 7-е место в парном разряде. Вместе они выступили Олимпиаде в Гармиш-Партенкирхене, став 13-ми. Последним крупным соревнованием по фигурному катанию в жизни Альфреда стал чемпионат Европы 1939, где он с Иляной Молдован занял 9-е место.

Статистика 

Итого: 9 матчей / 0 голов; 6 побед, 0 ничьих, 3 поражения.

См. также 
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1936 — парное катание

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Worldfootball.net
 Профиль на сайте Ceroacero
 Матчи Альфреда Айзенбайссера за сборную на сайте European Football
 Профиль на сайте Sports-reference.com
 Профиль на сайте Romaniansoccer.ro

Футболисты Румынии
Игроки сборной Румынии по футболу
Игроки ФК «Венус» Бухарест
Фигуристы Румынии
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1936 года
Спортсмены нескольких видов спорта